Ґазіабад — місто в Індії, у штаті Уттар-Прадеш
 Ґазіабад — округ в Індії, у штаті Уттар-Прадеш
 Ґазіабад — район у провінції Кунар, Афганістан
 Ґазіабад — село в Афганістані, центр однойменного району провінції Кунар